Lidington ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Lidington (1950–1996), britischer Schauspieler
 David Lidington (* 1956), britischer Politiker